Union Springs puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Union Springs (Alabama); o
  Union Springs (Nueva York).